Spieltrieb bezeichnet
 Spielverhalten des Menschen
 Spielverhalten der Tiere
 Spieltrieb (Roman), 2004 veröffentlichter Roman von Juli Zeh
 Spieltrieb (Film), Verfilmung des gleichnamigen Romans aus dem Jahr 2013
 Spieltrieb (Band), Liedermacher-Duo aus Oldenburg